La parella formada per la taiwanesa Latisha Chan i Ivan Dodig eren doble defensors del títol, tenint en compte que l'edició de 2020 es va suspendre per la pandèmia de COVID-19. Aquesta edició es va reduir a setze parelles enlloc de les trenta-dues habituals.

La parella formada per l'estatunidenca Desirae Krawczyk i el britànic Joe Salisbury van guanyar el primer títol de dobles mixts de Grand Slam del seu palmarès.

Caps de sèrie 
  Barbora Krejčíková /  Filip Polášek (quarts de final)
  Nicole Melichar /  Rajeev Ram (quarts de final)
  Demi Schuurs /  Wesley Koolhof (semifinals)
  Xu Yifan /  Bruno Soares (1a ronda)

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2021
Competicions tennístiques del 2021